Sottobosco – parte dell'ambiente boschivo
Sottobosco – frazione di Nova Gorica
Sottobosco – dipinto di Francesco Carini